Behaviour – album dei Saga del 1985
 Behaviour – album dei Pet Shop Boys del 1990